Pachycephala teysmanni, "salayarvisslare", är en fågelart i familjen visslare inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till orangebröstad visslare (Pachycephala fulvotincta) (eller guldvisslare (P. pectoralis) när den förra inkluderas i den senare) men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln förekommer endast på ön Salayar söder om Sulawesi. Den kategoriseras av IUCN som nära hotad.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Visslare
Pachycephala
Fåglar i australiska regionen